Амос Бильбао (; 30 января 1970, Ламадрид, Кантабрия, Испания) — испанский мототриалист, бронзовый призёрчемпионата мира по мототриалу в закрытых помещениях 1997 года, чемпион Испании 1996 года, чемпион Германии по мототриалу в закрытом помещении 1996 года, 7-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

Бильбао занимался велотриалом с подачи отца с пятилетнего возраста. В 1977 году отец купил ему первый мотоцикл, Cota 25, но в велотриале Бильбао продолжал выступать до 1983 года. Он занимал в том числе и призовые места, был бронзовым призёром Чемпионата Европы по велотриалу.

В мототриале на мировом уровне Бильбао дебютировал очень рано, в 1986 году в возрасте 16 лет (этапы в Италии и в Испании). В том же году он переехал из родной деревни в Барселону. Школу Бильбао был вынужден бросить из-за многочисленных пропусков, связанных с соревнованиями. 

Бильбао в течение многих лет выступал на высшем уровне и в разное время считался одним из претендентов на мировой титул наряду с Хорди Тарресом, но полновесного успеха он добился только в национальном чемпионате, завоевав испанский титул в 1996 году. В Чемпионате мира на открытом воздухе Таррес одержал три победы на этапах, но не поднимался выше 4-го места в общем зачёте (1992, 1993), а в Чемпионате мира в закрытых помещениях его высшим достижением стала бронза в 1997 году. В 1993 году у Бильбао была серьёзная депрессия, связанная с его относительно средними успехами на мировом уровне; справиться с ней ему помог психолог. Тем не менее, Бильба неизменно был членом испанской команды на «Триалах Наций», и семь раз его команда побеждала.

В 2002 году, уже завершив карьеру в Чемпионатах мира, Бильбао блестяще выступил на Scottish Six Days Trial, наиболее престижном соревновании в мототриале, не связанном ни с одним чемпионатом, и выиграл его. После окончания карьеры Бильбао много лет работал инженером и пилотом-испытателем бренда Montesa.

Амос Бильбао женат, у него есть сын Джон (род. 2010).

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Ссылки 
 Амос Бильбао на сайте FIM

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты